

Самійловка — село, Абанський район, Красноярський край
 Самійловка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан

Див. також 
 Самійлівка